Panzer Corps — компьютерная игра в жанре варгейм, созданная в 2011 году фирмой The Lordz Games Studio, идейный последователь Panzer General.

Об игре 
Игра посвящена Второй мировой войне. Играть можно как кампанию за немцев, так и отдельные сценарии. Представлены как сценарии, соответствующие реальным сражениям, так и гипотетические (например, высадка немцев в США).

Сражения происходят на карте, разделенной на шестиугольники, населённые пункты и аэродромы на ней отмечены значками, соответствующими стороне, которая в данный момент ими владеет. Цель сражения — за заданное число ходов захватить на карте все ключевые точки (населённые пункты и аэродромы).

Юниты относятся к разным родам войск (пехота, артиллерия, танки, САУ, ПВО, истребительная и бомбардировочная авиация, флот). Некоторые типы юнитов (артиллерия и ПВО) могут стрелять на несколько клеток, остальные стреляют на одну клетку. Типы юнитов характеризуются силой удара по пехоте, технике и авиации, силой защиты от нападения с земли и с воздуха, дальностью стрельбы, боезапасом, запасом топлива и т. д. Отдельные юниты характеризуются, кроме того, опытом и численностью (от 1 до 10, а для опытных частей вплоть до 15). Разные участки карты характеризуются разной скоростью передвижения и возможностями защиты. Выше всего защита в горах и населённых пунктах, ниже всего — на реках. Если навести курсор на вражеский юнит, по которому в данный момент можно выстрелить своим юнитом, высвечиваются ожидаемые потери обоих юнитов; реальные потери могут от них сильно отличаться.

Единственный ресурс в игре — престиж. Его увеличение/уменьшение происходит в зависимости от захвата/потери ключевых точек и других отмеченных объектов. Престиж можно расходовать как на восполнение потерь имеющихся юнитов, так и на создание новых (кроме кораблей). Создавать юниты можно в любой принадлежащей игроку отмеченной точке.

Официальные дополнения 
Дополнения (кампании) представляют собой набор сценариев, прохождение которых нелинейно. После прохождения некоторых сценариев предоставляется выбор дальнейшего прохождения. Также при прохождении одной кампании следующая начинается автоматический с переносом войск игрока.

 Grand Campaign '39 — действие кампании начинается с вторжения Германии в Польшу 1 сентября 1939 и заканчивается в Норвегии в 1940 году. В состав входит 14 сценариев, объединённых в одну кампанию. Кампания нелинейная — есть возможность выбора в некоторых миссиях дальнейшего прохождения. Релиз дополнения состоялся 2 ноября 2011 года.
 Grand Campaign '40 — кампания посвящена вторжению Германии во Францию. Также состоит из 14 сценариев. Релиз состоялся вместе с Grand Campaign '39 — 2 ноября 2011 года.
 Grand Campaign '41 — дополнение, посвященное боевым действиям Германии на Балканах, захвату Крита и вторжению в СССР. Состоит из 15 сценариев. Вышло 8 декабря 2011 года.
 Grand Campaign '42 — дополнение, посвященное боевым действиям Германии на Восточном фронте. Включает 15 сценариев. Выход — 31 января 2012 года.
 Grand Campaign '43 East — продолжение действий на Восточном фронте. 13 сценариев. Вышло 8 марта 2012 года.
 Grand Campaign '44 East — дальнейшие действия на Восточном фронте. 13 сценариев. Вышло 12 апреля 2012 года.
 Grand Campaign '45 East — последнее продолжение кампании на Восточном фронте. 13 сценариев. Дата выхода — 22 мая 2012 года.
 Panzer Corps: Afrika Korps — вышедший 6 августа 2012 года патч/дополнение. Включает в себя: очередной патч (v1.10) и первую кампанию из серии «Afrika Korps» из 24 сценариев. Подробнее: (eng.) (рус.)
 Grand Campaign '42-43 West — набор сценариев на западном фронте, во Франции и Италии. Выход — 11 октября 2012 года вместе с патчем v1.11.
 Grand Campaign '44 West — Монте Кассино, пляжи Нормандии и другие места боёв западного фронта 1944 года. Релиз — 4 декабря 2012 года.
 Grand Campaign '45 West — дальнейшие действия на Западном фронте. 18 сценариев. Вышло 27 февраля 2013 года.
 Grand Campaign Mega Pack '39-'45 — сборник, включающий в себя все предыдущие дополнения (кроме Panzer Corps: Afrika Korps). В отличие от остальных дополнений издано, в том числе, и на русском языке. Вышло 23 апреля 2013 года.
 Panzer Corps: Allied Corps — вышедшее 6 июня 2013 года самостоятельное дополнение. Духовный наследник Allied General. Добавляет кампанию за союзников. Включает в себя очередной патч v1. 20.
 Operation Sea Lion — вышедшее 15 октября 2015 дополнение
 Panzer Corps: Soviet Corps — вышедшее 18 февраля 2016 дополнение
 U.S. Corps '43 — вышедшее 26 мая 2016 дополнение
 U.S. Corps '42 — вышедшее 26 мая 2016 дополнение
 U.S. Corps '44-45 — вышедшее 26 мая 2016 дополнение
 Panzer Corps Gold — вышедшее 6 октября 2016 года полное издание игры со всеми (17) дополнениями.

Сиквел 
Продолжение игры, под названием Panzer Corps 2, было анонсировано 8 марта 2017 года. Оно разрабатывается на движке Unreal Engine 4.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Игра на сайте локализатора
 Официальный сайт разработчика The Lordz Games Studio 
 Официальный сайт разработчика Flashback Games
 Официальный сайт издателя Slitherine Software
 Официальный сайт издателя Matrix Games
 

Компьютерные игры 2011 года
Пошаговые стратегии
Варгеймы
Игры для Windows
Компьютерные игры о Второй мировой войне
Компьютерные игры на шестиугольных ячейках
Многопользовательские и однопользовательские игры